FM-ligan i ishockey 2017/2018 var FM-ligans 43:e säsong sedan grundandet 1975. Seriespel och slutspel vanns av båda Kärpät Uleåborg.

Grundserien

Slutspel

Referenser

2017 i Finland
2018 i Finland
Ishockeysäsongen 2017/2018
2017/2018